Ел Верде има више значења:

 Ел Верде (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Верде (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Верде (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Верде (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Верде (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Верде (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верде (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верде, Ринкон де Маријана (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верде (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верде (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верде (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верде (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верде (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Верде (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Верде (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Верде (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Верде (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верде (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верде (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Верде (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Верде (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Верде (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верде (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верде (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верде, Ел Сокоро (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику